Event Horizon (englisch für „Ereignishorizont“) steht für:
 Event Horizon – Am Rande des Universums, Science-Fiction- und Horrorfilm (1997) von Paul W. S. Anderson
 Event Horizon (Installation), Kunstwerk von Antony Gormley

Siehe auch:
Event Horizon Telescope, Projekt eines Verbundes aus Radioteleskopen